Canais de resina são os canais de condução da seiva resinosa de árvores, especialmente as coníferas.

Anatomia vegetal